Lagan kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Lagan, Nordirland, å,

Sverige 

 Lagan, å,  
 Lagan (tätort), Kronobergs län, Ljungby kommun,